Lichacze (obwód grodzieński)
 Lichacze (rejon miński)
 Lichacze (przystanek kolejowy)